Easington – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Easington (Cherwell) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Easington – miasto w hrabstwie Durham (Anglia)
 Easington (dystrykt)
 Easington – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Easington – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Easington – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Easington – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Easington (South Oxfordshire) – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)

Inne:
 Easington – miejscowość na Jamajce